П'єтро Гонзага (повне ім'я П'єтро ді Готтардо Гонзага або, італ. Pietro di Gottardo Gonzaga, фр. Pierre Gonzague 25 березня, 1751, Лонгарон (провінція Беллуно поблизу Венеції) — 6 серпня, 1831, Санкт-Петербург) — уславлений театральний сценограф, художник-декоратор, теоретик мистецтва, архітектор і садівник.
 Велісса Гонзага (порт. Welissa de Souza Gonzaga, як гравець відома під іменем Сасса (порт. Sassá), 9 вересня 1982) — бразильська волейболістка, олімпійська чемпіонка.
 Алойзій Гонзага, Святий Алойзій Гонзага, S.J. (, , Кастільйоне-делле-Стів'єре, Священна Римська імперія —  (23 роки), Рим, Папська держава) — монах, покровитель молоді.
 Вінченцо I Гонзага (італ. Vincenzo I Gonzaga, 21 вересня 1562, Мантуя — 18 лютого 1612, Мантуя) — герцог Мантуї, герцог Монферрата з 1587 року.
 Елеонора Гонзага (1598–1655) (італ. Eleonora Gonzaga), повне ім'я Анна Елеонора Мантуанська-Гонзага () — мантуанська принцеса з дому Гонзага.
 Марія Луїза Ґонзаґа (; 18 серпня 1611, Невер — 10 травня 1667, Варшава) — королева Польщі (під іменем Людовіки Марії), дружина останніх королів династії Ваза Владислава IV і Яна II Казимира.
 Маргарита Гонзага (герцогиня Лотаринзька) — принцеса з дому Ґонзаґа.
 Паола Гонзага (Паола Гонзага Санвітале; 1504—1570) — дочка , графа Родіго і власника Саббіонети.